Haus Auerbach ist der Name von denkmalgeschützten Wohnhäusern:
 Haus Auerbach (Berlin-Dahlem), in Berlin-Dahlem, entworfen von Bruno Paul für den Fabrikdirektor Fritz Auerbach
 Haus Auerbach (Jena), in Jena, entworfen von Walter Gropius für den Physiker Felix Auerbach